Belkin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Nicholas Belkin
 D.L. Belkin